est une banque en ligne basée au Royaume-Uni.

Monzo ou Monzó peut également faire référence à : 

 Monzo (jeu vidéo), un jeu vidéo de 2014

 Monzo (Transformers), un personnage de Transformers.

Personnes portant le nom de famille 

  (né en 1965), avocat et homme politique argentin ;
  (né en 1992), footballeur espagnol ;
  (1946-2020), nageur espagnol ;
  (né en 1952), homme politique espagnol ;
 Quim Monzó (né en 1952), écrivain espagnol.

Personnes portant ce prénom 

 Monzo Akiyama (1891-1944), amiral de la marine impériale japonaise.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme